Stol može značiti:

 Stol - dio namještaja
 STOL - pojam u zrakoplovstvu
 Stol (zviježđe)
 Stol sedmorice - sud
 Generalski Stol - općina u Hrvatskoj